Söderblom ist der Familienname folgender Personen:
 Åke Söderblom (1906–1981), schwedischer Schauspieler  
 Anna-Lisa Söderblom (1915–1992), schwedische Schauspielerin 
 Axel Söderblom (1847–1924), schwedischer Mathematiker  
 Gunnel Norell Söderblom (1930–2009), schwedische Juristin 
 Harriette Söderblom (* 1925), schwedische Bibliothekarin und Übersetzerin 
 Helge Söderblom (1897–1932), schwedischer Schauspieler und Journalist
 Iréne Söderblom (* 1921), schwedische Schauspielerin  
 Jon Olof Söderblom (1906–1981), schwedischer Politiker
 Kerstin Söderblom (* 1963), deutsche evangelische Pfarrerin
 Knut Söderblom (1846–1913), schwedischer Ingenieur und Politiker
 Lena Söderblom (* 1935), schwedische Schauspielerin  
 Nathan Söderblom (1866–1931), schwedischer evangelischer Theologe und Erzbischof
 Robert Söderblom (1927–2010), schwedischer Jurist 
 
 Ulf Söderblom (1930–2016), finnischer Dirigent.

Söderblom steht für:
 Söderbloms Gjuteri & Mekaniska Verkstad, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller
 (2864) Soderblom, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Nathan-Söderblom-Kirche.
 Kenny Soderblom (1925–2019), US-amerikanischer Jazz- und Studiomusiker